Bisenz bezeichnet

  die Stadt Bzenec, Okres Hodonín, Tschechien

Bisenz ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Bisenz (1962–2021), österreichischer Maler und Kabarettist
 Fritz Bisenz (* 1963), Schweizer Komikerin, Sängerin, Schauspielerin, Autorin und Regisseurin